La route départementale 307, ou RD 307, est située :
 dans le département de la Sarthe, elle relie Arnage à Dissé-sous-le-Lude, reprenant l'ancienne RN 767, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie La Celle-Saint-Cloud à Mareil-sur-Mauldre, reprenant l'ancienne RN 307.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Sarthe
 Routes des Yvelines

307